Джиммі Коннорс був чемпіоном попереднього року, але у фіналі його переміг Джон Ньюкомб з рахунком 7–5, 3–6, 6–4, 7–6.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Джон Ньюкомб — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиммі Коннорс (фіналіст)
 Джон Ньюкомб (чемпіон)
 Тоні Роч (півфіналіст)
 Джон Александер (чвертьфіналіст)
 Росс Кейс (1 коло)
 Олександр Метревелі (чвертьфіналіст)
 Джефф Мастерз (чвертьфіналіст)
 Філ Дент (1 коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1975 Australian Open Men's Singles draw
 Australian Open (1975) on ausopen.com 

1975 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу